Europeiska spelen 2015 var den första upplagan av de europeiska spelen och arrangerades i Baku, Azerbajdzjan mellan 12 juni och 28 juni. Spelen var ett multisportevenemang där idrottarna representerade de Nationella olympiska kommittéerna i europa. Runt 6 000 idrottare från 50 nationer tävlade i 20 sporter under spelen.

Val av värdstad
Den 8 december 2012, under Europeiska Olympiska Kommitténs (EOC) stormöte i Rom, bestämdes det att de första europeiska spelen skulle anordnas. Det beslutades att spelen skulle fungera som de olympiska spelen men endast öppet för europeiska länder. I församlingen deltog samtliga 49 nationella olympiska kommittéer. Azerbajdzjans huvudstad Baku utsågs samtidigt som värdstad för de första spelen. Beslutet fattades till följd av en hemlig omröstning. Av de 48 röstande röstade 38 för och åtta emot, samtidigt som två avstod från att rösta. Armeniens representanter vägrade att delta i omröstningen.

Arenor
Bakus nya Olympiastadion med plats för 68 195 åskådare var huvudarena för spelen. Utöver ceremonierna utövades friidrott på arenan. Arenan börjades bygga 2011 och blev klar under våren 2015.

 Bakus Olympiastadion – ceremonier, friidrott
 National Gymnastics Arena – gymnastik
 Baku Aquatics Centre – simsport
 Water Polo Arena (temporär) - simsport
 Beach Arena  (temporär) – volleyboll, strandfotboll
 Basketball Arena (temporär) – basket
 Bakus kristallhall – boxning, fäktning, karate, taekwondo, volleyboll
 Baku Sports Hall – badminton, bordtennis

 Tofiq Bähramov-stadion – bågskytte
 Hejdar Alijevs sport- och utställningskomplex – brottning, judo, sambo
 Baku Shooting Centre – skytte
 Mountain Bike Velopark (temporär) – cykling
 BMX Velopark - cykling
 Bilgah Beach - triathlon, cykling
 Kur Sport and Rowing Centre, Mingäçevir – kanot

Deltagande nationer
Cirka 6 000 idrottare från 50 europeiska deltog i premiärupplagan av spelen. Idrottarna var utvalda av sin respektive nationella olympiska kommitté, i Sveriges fall SOK. Ryssland hade störst trupp med 359 idrottare. 

 
 
 
  (värdland)

Sporter
Spelen innehöll 20 sporter. 16 olympiska sporter, två olympiska sporter men där man inte tävlade i olympiskt format (fotboll och basket) samt två icke olympiska sporter. I flera av sporterna kunde deltagarna kvalificera sig för Olympiska sommarspelen 2016.

  Badminton
  Basket
  Bordtennis
  Boxning
  Brottning
  Bågskytte
  Cykling
  Friidrott
  Fäktning
  Gymnastik

  Kanot
  Karate
  Judo
  Sambo
  Simsport
  Skytte
  Strandfotboll
  Taekwondo
  Triathlon
  Volleyboll

Kalender

Medaljligan

Referenser

Externa länkar 

Officiell webbplats

Internationella sportevenemang i Azerbajdzjan
2015
Sportevenemang i Baku
Europeiska spelen 2015
2015 i Azerbajdzjan